Cinturón hace referencia a varios artículos:

Tira
 Cinturón (prenda), forma de tira para sujetar prenda a tu cintura;
 Cinturón de seguridad, arnés diseñado para sujetar a un ocupante de un vehículo;
 Cinturón de castidad, artilugio metálico que algunos hombres colocaban a sus esposas la Edad Media para proteger su castidad;
Cinturón cohete, aparato con un motor de propulsión que permite volar a la peresona que lo porta;
Cinturón de San Erasmo, instrumento de tortura;
Cinturón de campeón, trofeo que se otorga en algunos deportes, como el boxeo;
Cinturón de herramientas, correa la cual contiene depósitos para guardar objetos;

Astronomía
 Cinturón de asteroides, zona del Sistema Solar situada entre Marte y Júpiter;
 Cinturón de Kuiper, conjunto de cuerpos de carácter cometa que orbitan el Sol;
 Cinturones de Van Allen, ciertas zonas de la magnetosfera terrestre;
 Cinturón de Gould, anillo parcial de estrellas

Geografía y geología 
Cinturón de Fuego del Pacífico, región volcánica ubicada en el Océano Pacífico
Cinturón volcánico de los Andes, provincia volcánica del cinturón de Fuego del Pacífico
Cinturón de lluvias tropicales, región oscilante en torno a los trópicos donde se producen máximas precipitaciones
Cinturón maicero estadounidense, región del Medio Oeste de Estados Unidos donde el maíz ha sido la cosecha predominante
Cinturón alpino, cadena de montañas que se extiende a lo largo de la margen sur de Eurasia

Además
Cinturón verde, área de vegetación salvaje o terreno agrícola alrededor de los núcleos urbanos;
Cinturón bilingüe, regiones de Canadá en las que se habla francés e inglés;
Cinturón de Hierro de Bilbao, sistema de fortificación construido durante la Guerra Civil Española;
Cinturón de Thor, usado por el dios Thor
Cinturón de ronda, carretera de circunvalación a una población;
Cinturón (blindaje) de un buque blindado, hace referencia a la zona blindada alrededor del buque, que va desde la cubierta principal hasta debajo de la línea de flotación.
 Cinturón (juego), juego infantil;